Puschi ist der Name folgender Personen:

 Alberto Puschi (1853–1922), italienischer Archäologe und Numismatiker
 Kolma Maier-Puschi, Pseudonym von Gerhard Hardel (1912–1984), deutscher Schriftsteller